Albian Ajeti – calciatore svizzero
 Arlind Ajeti – calciatore svizzero naturalizzato albanese
 Bardhyl Ajeti – giornalista jugoslavo